Den 11. udgave af Ronde van Drenthe blev afholdt den 11. marts 2017. Det var den anden konkurrence i UCI Women's World Tour 2017. Løbet blev vundet af danske Amalie Dideriksen fra .

Hold

Danske ryttere 
 Amalie Dideriksen
 Christina Siggaard
 Camilla Møllebro Pedersen
 Pernille Mathiesen

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

2017
Cykelløb i 2017